

Persone
 Perani – cognome italiano
Aldo Perani, propr. Romualdo Perani (1907-1987) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Domenico Perani (1956) – ex ciclista su strada e pistard italiano
Ettore Perani (1921-1971) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Gino Perani (1905-1982) – calciatore italiano, di ruolo portiere
Marcella Perani (1943) – pseudonimo dell'attrice e cantante Marcella Michelangeli
Marino Perani (1939-2017) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
Mario Perani (1936) – politico italiano

Altro
 Tomba Perani – tomba nel cimitero monumentale di Staglieno a Genova